Les Nageurs, tableau de Carlo Carrà peint en 1910-1912 ;
 Les Nageurs, « livre de poèmes » de Charles Dantzig paru en 2009.